Латвійська футбольна Вища ліга 1999 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона ввосьме поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Металургс взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як фіналіст Кубку Латвії з футболу 2000.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1999
Латвія